El evento de 200 metros estilo mariposa masculino de natación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 tuvo lugar el 12 y 13 de agosto en el Centro Acuático Nacional de Pekín.

Final 

Natación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008